Smiley – emotikon, kombinacja znaków ASCII mająca oddawać emocje widoczne na ludzkiej twarzy
 Smiley – rumuński piosenkarz
Miejscowości w USA:
 Smiley – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Gonzales
Gminy w USA:
 Smiley (ang. Smiley Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pennington

Zobacz też 
 Smile
 Smiles